Lishak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Līshak, ort, Gilan, 
 Līshkā, ort, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar